Peter Barnes – calciatore e allenatore britannico
 Peter Barnes – giornalista e ambientalista statunitense
 Peter Barnes – sceneggiatore e drammaturga britannico